Magnus Haglund kan syfta på

Magnus Haglund (född 1942), sjöofficer.
Magnus Haglund (född 1960), journalist och författare.
Magnus Haglund (född 1973), fotbollsspelare och fotbollstränare.